Chiesa matrice di San Nicola
 Chiesa di San Nicola (Cocumola)
 Chiesa matrice di San Nicola (Lizzano)
 Chiesa matrice di San Nicola di Bari